El término hedgehog puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

a la proteína Sonic hedgehog;
al personaje de videojuegos Sonic the Hedgehog;
al videojuego para los sistemas de 8-bit Sonic the Hedgehog;
al videojuego para PlayStation 3 y Xbox 360 Sonic the Hedgehog;
a la 2º Serie de animación norteamericana de 1993 Sonic, El Erizo;
a la serie de anime Sonic X;
a la denominación en inglés de erizo.